АСР — аббревиатура:

 Автоматизированная система расчётов — прикладное программное обеспечение поддержки бизнес-процессов биллинга в электросвязи.
 Ассоциация строителей России.

См. также 
 Аср — мусульманская молитва.
 ACP — () — обозначение калибра оружейного патрона.